PLIS ist die Abkürzung für:

 Planungsinformationssystem
 Plis oder Plisi – albanische Kopfbedeckung

PLIS